Никола́й Васи́льевич Фёдоров:
 Фёдоров, Николай Васильевич (1878—1918) — русский фотограф на тему археологии, этнографии и антропологии Южной Сибири.
 Фёдоров, Николай Васильевич (1892—1947) — инженер-строитель, геодезист.
 Фёдоров, Николай Васильевич (1901—2003) — русский учёный-гидравлик, участник Белого движения, деятель русской Белой эмиграции.
 Фёдоров, Николай Васильевич (род. 1958) — советский и российский политик, первый президент Чувашии. Министр сельского хозяйства России.